TWI ou Twi peut signifier :

Linguistique 
 Twi, un dialecte akan parlé au Ghana ;
 twi, le twi, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
TWI est un sigle qui peut désigner :
 Two Wire Interface (TWI ou I2C), un bus informatique ;
 Training Within Industry,  pédagogique de formation en situation de travail.